Licofrón (griego: Λυκόφρων) puede referirse a:

 Licofrón de Calcis, poeta trágico de la época helenística, posible autor del poema Alejandra o Casandra.
 Licofrón de Corinto, hijo de Periandro, el tirano de Corinto.
 Licofrón (sofista), sofista mencionado por Aristóteles.
 Licofrón de Feras, primer tirano de Feras, que fue sucedido por su hijo Jasón de Feras.
 Licofrón II de Feras, primo o sobrino de Jasón de Feras, que posiblemente gobernó conjuntamente con su hermano Tisifono: ver Ascenso de Macedonia.